Herba steht für:

 Pharmazie: (oberirdische) Teile einer krautigen Pflanze als Heilpflanze
 Astronomie: (880) Herba, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Wirtschaft: Herba Chemosan, ein österreichisches Pharmagroßhändler